Dżandar – miejscowość w Iranie
 Dżandar – miejscowość w Syrii